stadium (maat), een lengtemaat uit de Griekse oudheid
 Een fase uit een glaciaal tijdperk; zie chron
 Stadium (biologie), de ontwikkelingsfase tussen bijvoorbeeld twee vervellingen van een geleedpotige
 Een stadium (fase) in het algemeen in een ontwikkelingsproces